Смоле́нское кладбище — название кладбищ в Санкт-Петербурге и других городах.

Санкт-Петербург 
 Смоленское армянское кладбище
 Смоленское братское (блокадное) кладбище
 Смоленское лютеранское кладбище
 Смоленское православное кладбище

Другие города 
 Смоленское кладбище (Тула)
 Смоленское кладбище (Тверь)